Shao Jiayi (Pequim, 10 de abril de 1980) é um ex-futebolista profissional chinês.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Pequim
Futebolistas da China
Futebolistas do Beijing Guoan Football Club
Jiayi, Shao
Jiayi, Shao
Jiayi, Shao
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007